Eugène Hubert (1846-1904), journaliste et dramaturge français ;
 Eugène Hubert (1866-1940), archiviste et historien français.